Les Rebbachisaurinae forment une sous-famille éteinte de dinosaures sauropodes diplodocoïdes ayant vécu au cours du Crétacé, entre l'Aptien  et le Cénomanien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Définition 
Les Rebbachisaurinae ont été définis comme une sous-famille de la famille des Rebbachisauridae. Elle a été créée par le paléontologue Jose Bonaparte en 1997 pour inclure le genre Rebbachisaurus.

En 2011, des études phylogénétiques  placent Rebbachisaurus dans le même clade  que Limaysaurus, la sous-famille  n'est plus utilisée. J. A. Whitlock crée dans la même étude la sous-famille des Nigersaurinae pour héberger Nigersaurus et les genres proches Demandasaurus et Tataouinea. Cette classification est d'abord reprise par Luis Carballido et ses collègues en 2012, puis en 2013 par Federico Fanti et son équipe.

Cependant, en 2015, une nouvelle analyse phylogénétique conduite par Frederico Fanti et ses collègues, et prenant en compte de nouveaux genres de Rebbachisauridae récemment décrits, indique que  Rebbachisaurus  est plus proche de  Nigersaurus  et des genres apparentés que de Limaysaurus. Le nom de la sous-famille des Nigersaurinae est donc remplacé par celui de Rebbachisaurinae, à la fois antérieur et portant le nom du genre utilisé pour la création de la famille des Rebbachisauridae.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous, de Fanti et son équipe, établi en 2015, montre donc la position des Rebbachisaurinae en groupe frère des Limaysaurinae dans un nouveau clade des Khebbashia, au sein des Rebbachisauridae :

Précédent cladogramme des Rebbachisauridae d'après Frederico Fanti  en 2013, repris de John A. Whitlock en 2011 et de José Luis Carballido et ses collègues en 2012  :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropoda

Notes et références

Références 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Diplodocoidea
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 1997
Taxon fossile décrit par José Bonaparte